Godzilla – mostro del cinema giapponese

Animazione 
Godzilla – serie animata del 1978
Godzilla – serie animata del 1998

Cinema 
Godzilla – film del 1954
Godzilla – film del 1998
Godzilla – film del 2014

Musica 
Godzilla – album rap di Yukmouth
Godzilla – brano musicale dei Blue Öyster Cult
Godzilla –  EP di Fu Manchu
Godzilla! – singolo dei The Creatures
Gojira – gruppo musicale heavy metal francese
Godzilla Entertainment – etichetta discografica
Godzilla – singolo del rapper statunitense Eminem

Videogiochi 
Godzilla – videogioco del 1985